C200 ou C-200 peut faire référence à plusieurs modèles automobiles :
 Chrysler C-200, un concept car du constructeur américain Chrysler ;
 SsangYong C200, un concept car du constructeur sud-coréen SsangYong.